

Підсосеньє — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Підсосеньє — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Підсосеньє — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Підсосеньє — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область